Christopher Miles peut désigner :
 Christopher Miles (né en 1939), réalisateur britannique
 Christopher Miles, personnage de fiction de la série télévisée Skins

Voir aussi 
 , politicien australien